Алмашу Маре има више значења:

 Алмашу Маре (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Алмашу Маре (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Општина Алмашу Маре (Алба), општина у округу Алба у Румунији